

Toponyme 
 Vaudoncourt, commune française de la Meuse.
 Vaudoncourt, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Varize-Vaudoncourt.
 Vaudoncourt, commune française des Vosges.

Patronyme 
 Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt (1772-1845), général français et historien militaire.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France